Die Skeleton-Weltmeisterschaft 2004 fand parallel zur Bob-Weltmeisterschaft in Königssee in Deutschland statt.

Frauen 

Am Start waren 24 Teilnehmerinnen. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 20 bestplatzierten Starterinnen teilnehmen.

Männer 

Am Start waren 33 Teilnehmer. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 20 bestplatzierten Starter teilnehmen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Skeleton (Deutschland)

en:FIBT World Championships 2004